York – miasto w północnej Anglii,
 York – stacja kolejowa w Yorku, w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 City of York – dystrykt (unitary authority) hrabstwa North Yorkshire (Anglia)
 York – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 York – miasto w Australii
 Yorkowie – ród, boczna linia Plantagenetów
 York – jedna z odmian nazwiska rodowego szlachty pomorskiej herbu Gryf, która dała początek niemieckiemu rodowi Yorck von Wartenburg
 Michael York – brytyjski aktor filmowy
 Półwysep Jork w Australii
 Region York w Ontario
 Uniwersytet York w Toronto
 York (pies)
 York Island − wyspa w Sierra Leone
 York − rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia

Miejscowości w USA:
 York – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Greenlee
 York – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Sumter
 York – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 York – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie York
 York – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 York – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 York – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 York – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
 York – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 York – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 York – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Gminy w USA:
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 York (ang. York Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 York (ang. York Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 York (ang. York Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 York (ang. York Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 York (ang. York Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 York (ang. York Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 York (ang. York Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo York (ang. York County) – w stanie Maine
 hrabstwo York (ang. York County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo York (ang. York County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo York (ang. York County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo York (ang. York County) – w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Jork